Argyrotheca är ett släkte av armfotingar. Enligt Catalogue of Life ingår Argyrotheca i familjen Megathyrididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Megathirididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Argyrotheca